Наде́жда Бы́кова: 
 Быкова, Надежда Александровна (1907—1997) — советский архитектор.
 Быкова, Надежда Павловна (1922—2003) — работница советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1966).